Claus Podebusk er navnet på flere personer:

 Claus Predbjørnsen Podebusk til Egholm (omkring 1390 – omkring 1480) – dansk adelsmand
 Claus Predbjørnsen Podebusk til Kørup (død 1540) – dansk rigsråd
 Claus Mouridsen Podebusk (1562 – 1610) – dansk adelsmand
 Claus Henriksen Podebusk (omkring 1627 – omkring 1669) – dansk adelsmand